Braam van Straaten (né en 1971), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Florence van Straten (1913–1992), une chimiste et physicienne de l'atmosphère connue pour avoir fait progresser la science de la météorologie navale pendant et après la Seconde Guerre mondiale ;
 Giorgio van Straten (né en 1955), écrivain italien ;
 Henri Van Straten (1892-1944), lithographe belge ;
 Kristin Bauer van Straten (née en 1973), actrice américaine ;
 Rocco van Straten (né en 1991), snowboardeur néerlandais ;
 Werenfried van Straaten (1913-2003), religieux néerlandais.

Autres 
 (12708) Van Straten, un astéroïde de la ceinture principale.